Édith Piaf – cantante francese
 3772 Piaf – asteroide della fascia principale
Piaf – opera teatrale di Pam Gems